Les monts du Tessala sont une chaîne de l'atlas tellien située en Oranie. Le Tessala désigne aussi bien la chaîne elle-même que son plus haut sommet, le djebel Tessala (1061 m).
 Tessala est aussi le nom d'une commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès, en Algérie, dont le chef-lieu est situé au pied du versant méridional du djebel Tessala..